Zollitsch ist der Familienname von:

 Jonas Zollitsch (* 1998), deutscher Handballschiedsrichter, -spieler und -trainer sowie Beachhandballspieler
 Robert Zollitsch (* 1938), jugoslawiendeutscher Theologe und Erzbischof
 Wolfgang Zollitsch (1943–2013), deutscher Historiker und Autor